Rafael Quevedo puede referirse a:
 Rafael Quevedo Flores, político peruano;
 Rafael Quevedo Torrientes, piragüista español.
 Rafael Quevedo (diputado), legislador Mexicano.